Galtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Galtsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (9,59 ha)
Lilla Galtsjön, sjö i Ronneby kommun,  (12,6 ha)
Stora Galtsjön, sjö i Ronneby kommun,  (20,9 ha)
Galtsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (5,83 ha)
Galtsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (45,7 ha)

Se även
Galtasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn